Параиба-ду-Сул:

 Параиба-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии.
 Параиба-ду-Сул — река в Южной Америке.